Bruce M. Metzger (1914-2007), spécialiste de la Bible ;
 Denis Metzger, entrepreneur français ;
 Francis Metzger (1957), architecte belge ;
 Gabriele Metzger (1959), actrice allemande ;
 Hélène Metzger (1889-1944), chimiste, historienne de la chimie et philosophe des sciences française ;
 Henri Metzger (1912-2007), archéologue français ;
 Jean-Ulrich Metzger (1752-1836), homme politique français ;
 Joseph-Louis Metzger (1905-1943), résistant français ; 
 Manfred Metzger (1905), skipper suisse ;
 Hubert Degex né Hubert Metzger (1929-2021), pianiste français ;
 Martin Christoph Metzger (1625-1690), médecin
 Max Josef Metzger (1887-1944), prêtre catholique allemand ;
 Obi Metzger (1987), footballeur sierra-leonais ;
 Philippe Léopold-Metzger (1954), chef d'entreprise franco-américain ;
 Radley Metzger (1929-2017), réalisateur américain ;
 Stein Metzger (1972), joueur américain de beach-volley ;
 Stéphane Metzger (1973), acteur français ;
 Theobald Metzger von Weibnom (1626-1691), lieutenant-général de la cavalerie des pays-bas et gouverneur de Breda ;
 Wilhelm Metzger (1848-1914), homme politique allemand ;
 Wolfgang Metzger (1899-1979), psychologue allemand ;
 Yona Metzger (1953), grand rabbin ashkénaze d'Israël de 2003 à 2013.

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien